Румынская овчарка — порода собак:
 Румынская миоритская овчарка (), стандарт FCI № 349
 Румынская карпатская овчарка (), стандарт FCI № 350
 Буковинская овчарка (), стандарт FCI № 357
 Чёрная румынская овчарка (), FCI не признана